Веро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.
 Веро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.